Johannes Magirus ist der Name folgender Personen:

* Johannes Magirus (Theologe, 1537) (1537–1614), deutscher Theologe und Komponist
 Johannes Magirus (Theologe, 1558) (1558–1631), deutscher Theologe und Musiktheoretiker 
 Johannes Magirus (Theologe, 1559) (1559–1609), deutscher Ordensgeistlicher (Jesuit) und Theologe
 Johannes Magirus (Theologe, 1560) (1560–1626), deutscher Theologe 
 Johannes Magirus (Mediziner, um 1560) (auch Johann Magirus; um 1560–1596), deutscher Mediziner, Physiker und Hochschullehrer 
 Johannes Magirus (Mediziner, 1615) (1615–1697), deutscher Mediziner, Mathematiker und Hochschullehrer